Prinsessan Alexandra kan syfta på:

 Alexandra av Luxemburg, dotter till Storhertig Henri av Luxemburg
 Alexandra, grevinna av Frederiksborg, tidigare hustru till Prins Joakim av Danmark